Johanna van Engeland, Koningin van Sicillië (1165-1199), een dochter van Hendrik II van Engeland.
Johanna van Engeland (1210-1238), de oudste dochter van Jan zonder Land en Isabella van Angoulême
Johanna van Engeland, Gravin van Glouchester (1272-1307), een dochter van Edward I van Engeland.
Johanna van Engeland (1335-1348), een dochter van Edward III van Engeland
Johanna van Engeland (1321-1362), een Engelse prinses die koningin van Schotland werd